AS Dragons bezeichnet folgende Vereine:

 AS Dragons FC de l’Ouémé, beninischer Fußballverein
 AS Dragons Kinshasa, kongolesischer Fußballverein